Het ATP-toernooi van Parma 2021 (met de officiële naam Emilia-Romagna Open) werd gespeeld van 23 tot en met 29 mei 2021. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Tennis Club President di Montechiarugolo in de Italiaanse stad Parma.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Parma
ATP-toernooi van Parma